Мастерс 1988 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1988 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 24 по 31 января 1988 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Майка Халлетта со счётом 9:0. Пока это единственный финал в истории Мастерс, в котором была зафиксирована победа с «сухим» счётом.

Призовой фонд 

 Общий призовой фонд: GB£ 225 000
 Победитель: £ 56 000

Результаты

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на top-snooker 

Мастерс (снукер)
1988 год в снукере